Příjmení Pergl nosí více významných osobností:

 František Pergl (1915–1995) – československý hráč ledního hokeje
 Miroslav Pergl (* 1934) – český fotbalista, útočník
 Pavel Pergl (1977–2018) – český fotbalový obránce
 Zdeňka Perglová (* 1981) – česká politička, místopředsedkyně Zelených